Richard Spaight ist der Name folgender Personen:

* Richard Spaight senior (1758–1802), US-amerikanischer Politiker
 Richard Spaight junior (1796–1850), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Richard Speight junior (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler